Sam (filme) — dos Estados Unidos de 2015/2016
 Samuel Azavey Torres de Carvalho — cartoonista português 
 Míssil terra-ar — em inglês surface to air missile, sigla SAM
 S-Adenosilmetionina — molécula
 Fundação CASA — em São Paulo, Brasil, cuja antiga sigla era SAM
 Secretaria do Mercosul — anteriormente denominada Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM)

Desambiguações de siglas
Desambiguações de antropônimos